Longman ist der Familienname folgender Personen:

 Evelyn Beatrice Longman (1874–1954), US-amerikanische Bildhauerin
 Frank Longman (* 1893 oder 1894; † 1933), britischer Motorradrennfahrer
 Heber Albert Longman (1880–1954), britisch-australischer Paläontologe
 Lloyd Longman (1909–?), kanadischer Langstreckenläufer
 Thomas Longman (1699–1755), Gründer des Longman Verlages

Longman steht für:
 Longman (Verlag), Londoner Verlag
 Longman Dictionary of Contemporary English

Siehe auch:
 Longmen (Begriffsklärung)